Ти́хий переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Тихий переулок — улица в Астрахани.
 Тихий переулок — улица в Выборге.
 Тихий переулок — улица в Гатчине.
 Тихий переулок — улица в Иванове.
 Тихий переулок — улица в посёлке Красная Горка Кировского района Казани.
 Тихий переулок — улица в Краснодаре.
 Тихий переулок — улица в Красноярске.
 Тихий переулок — улица в Салавате.
 Тихий переулок — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Тихий переулок — улица в Красносельском районе;
 Тихий переулок — улица в Зеленогорске.
 В Томске:
 Тихий переулок — улица в Ленинском районе;
 Тихий переулок — улица в Кузовлеве.
 Тихий переулок — улица в Хабаровске.

Крым 
 Тихий переулок — улица в Евпатории.

Украина 
 Тихий переулок — улица в Запорожье.
 Тихий переулок — улица в Полтаве.
 Тихий переулок — улица в Харькове.
 Тихий переулок — улица в Чернигове.

См. также 
 Тихая улица;
 Тихий тупик.